Юрий Соколов:
 Соколов, Юрий Александрович (род. 1948) — советский борец классического стиля.
 Соколов, Юрий Алексеевич (1961—1990) — дзюдоист, чемпион мира, ЗМС СССР.
 Соколов, Юрий Дмитриевич (1896—1971) — советский механик и математик, профессор.
 Соколов, Юрий Иванович (1896 — 1985) — советский военачальник, генерал-майор.
 Соколов, Юрий Ионович (1928—?) — инженер-технолог, лауреат Ленинской премии.
 Соколов, Юрий Константинович (1923—1984) — директор Елисеевского магазина в Москве.
 Соколов, Юрий Матвеевич (1889—1941) — советский фольклорист, литературовед, академик АН УССР.
 
 
 Соколов, Юрий Петрович (род. 1929) — советский боксёр и тренер по боксу.
 Соколов, Юрий Сергеевич (1923—1989) — полковник, командир танка Т-34, Герой Советского Союза.